Victoria é o nome de diversos condados:

Na Austrália:
Condado de Victoria (Austrália Ocidental)
Condado de Victoria (Austrália do Sul)

No Canadá:
 Condado de Victoria (Nova Brunswick)
 Condado de Victoria (Nova Escócia)
 Condado de Victoria (Ontário)

Nos Estados Unidos:
 Condado de Victoria (Texas)

Em Trinidad e Tobago:
 Condado de Victoria (Trinidad e Tobago)

Desambiguações de topônimos